Digalat se može odnositi na:
 so digalne kiseline
 molekul koji sadrži dva galno kiselinske grupe, poput teaflavin digalata